De FIDE Wereldbeker 2021 voor vrouwen was een groot schaaktoernooi dat in de Russische stad Sotsji werd gehouden van 12 juli tot en met 6 augustus 2021. Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outsysteem en telde 103 deelnemers. Het toernooi telde dus zeven ronden, waarbij sommige spelers in de eerste ronde een bye hadden. Het is de eerste keer dat er een FIDE World Cup speciaal voor vrouwen werd gehouden. Het toernooi werd gewonnen door Aleksandra Kostenjoek.

Het toernooi loopt parallel met de FIDE Wereldbeker 2021 voor iedereen.

Regelement

Bedenktijd en gelijkspel
De spelers spelen elke ronde eerst twee partijen tegen elkaar. Hierbij krijgen de spelers 90 minuten voor de eerste 40 zetten. Na de 40ste zet krijgen beide spelers 30 minuten erbij en geldt er tot het einde een increment van 30 seconden per zet.

Indien de stand in 1 - 1 eindigt, zullen er twee partijen worden gespeeld met 25 minuten op de klok plus 10 seconden per zet. Als het daarna nog steeds gelijk staat, worden er twee partijen gespeeld met 10 minuten plus 10 seconden per zet. 

Als het daarna ook nog gelijk staat, worden er twee partijen gespeeld met 5 minuten op de klok plus 3 seconden per zet. 

Als het daarna nog steeds gelijk staat, wordt er een armageddonpartij gespeeld. Hierbij krijgt wit 5 minuten op de klok en zwart 4 minuten. Voor de 60ste zet is er geen increment, na de 60ste zet is er een increment van 2 seconden per zet. Bij remise wordt uitgegaan van een winst voor zwart.

Kwalificaties 
De top 3 hoogst geëindigde spelers (behalve wereldkampioen Ju Wenjun) kwalificeren zich voor het Kandidatentoernooi 2022.

Prijzengeld 
In totaal was er $676.250,- aan prijzengeld beschikbaar. Hiervan werd een vijfde deel ingehouden door de FIDE.

Resultaten 
Anastasya Paramzina was aan het revalideren van COVID-19 en kwam daarom niet opdagen.

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Sectie 5

Sectie 6

Sectie 7

Sectie 8

Laatste ronden

Zie ook
 FIDE Wereldbeker 2021

Externe link
 Officiële website

Schaken in 2021
Schaken in Rusland
Sportevenement in Sotsji